Osoby o tym nazwisku:
 Ahmed Souissi – tunezyjski piłkarz 
 Sami Souissi – tunezyjski judoka
 Khaled Souissi – tunezyjski piłkarz